Inscrit peut faire référence à :
 Un inscrit désigne, dans le jargon politique, un électeur régulièrement enregistré comme tel sur les listes électorales et donc en mesure de participer aux votes.
 Un monument peut être, en France, « classé » ou « inscrit » comme monument historique.